Непецино:
 Непецино — село в Коломенском районе Московской области.
 Непецино — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Коломенском районе Московской области.
 Непецино — посёлок при станции в Коломенском районе Московской области.
 Непецино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.